Honeytrap steht für:

 Honeytrap (2014), ein britisches Filmdrama von Rebecca Johnson
 Honeytrap (Software), Computerprogramm
 Honeypot, Einrichtung, die einen Angreifer oder Feind vom eigentlichen Ziel ablenken soll
 The Honeytrap, Film von 2002
 Honeytrap (Band), Rockband aus England 
 eine verfängliche sexuelle Begegnung oder Situation, die von Nachrichtendiensten zu Erpressungszwecken inszeniert wird, siehe Sexpionage